Pimpinella dumetorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Clemens Maria Franz von Boenninghausen och Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Pimpinella dumetorum ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
dumetorum